Eugeen Liebaut (né en 1952 à Alost) est un architecte belge.

Biographie 
Fils d'un superviseur d'une filature de coton, Eugeen Liebaut passe son enfance en Belgique. Il étudie à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles. dont il sort diplômé en 1976. Après avoir travaillé trois ans dans son village natal, où il se joint à un atelier de rénovation urbaine, il y ouvre son propre cabinet.

Appartenant au courant moderniste, il a participé notamment à la réhabilitation de la Cité Modèle de Bruxelles.

Notes et références

Bibliographie 

 En français
 Gennaro Postiglione, 100 maisons pour 100 architectes, Taschen, 2008. 

Naissance en 1952
Naissance à Alost
Architecte belge